Sav kan avse:

 Sav – näringsvätska som finns i träd
 Sav (restaurang) – en restaurang i Tygelsjö utanför Malmö
 Sav (vin) –  ett mousserande vin baserat på björksav
 Sav - en förkortning av stormartillerivagn